Río Pintoyacu steht für:

in Ecuador:
 Río Pintoyacu (Río Tigre), linker Quellfluss des Río Tigre

Peru:
 Río Pintoyacu (Río Aguaytía), linker Nebenfluss des Río Aguaytía
 Río Pintoyacu (Río Nanay), linker Nebenfluss des Río Nanay